Codex Mosquensis ist die Bezeichnung für Handschriften, die sich in Moskau befinden. Die meisten sind im Staatlichen Historischen Museum aufbewahrt, besonders bedeutend sind die Bestände der ehemaligen Synodalbibliothek.

Griechische Handschriften 
Neues Testament
 Codex Mosquensis I, 9. Jahrhundert, Apostelgeschichte und Paulusbriefe, Gregory-Aland 018, V. 93
 Codex Mosquensis II, 9. Jahrhundert, Evangelien, Gregory-Aland 031, V. 9
 Unzial 050, 9. Jahrhundert, Johannesevangelium, Gregory-Aland 050, V. 29

Altes Testament
 Codex Mosquensis Gr. 19, 1475, AT, Rahlfs 126
 Codex Mosquensis Gr. 30, 15. Jahrhundert, AT, Rahlfs 125
 Codex Mosquensis Gr. 31, 10. Jahrhundert, AT, Rahlfs 127
 Codex Mosquensis Gr. 385, 10. Jahrhundert, Genesis, Rahlfs 17, Vlad. 58

Weblinks 
 Sammlung griechischer Handschriften der ehemaligen Synodalbibliothek im Staatlichen Historischen Museum (russisch)

Siehe auch 
 :Kategorie:Handschrift des Staatlichen Historischen Museums in Moskau
 Russisches Staatsarchiv für alte Dokumente